

Astronomia 
4265 Kani – asteroide della fascia principale

Geografia 
Kani – città, sottoprefettura e comune della regione di Worodougou (Costa d'Avorio)
Kani – città della prefettura di Gifu (Giappone)

Persone 
John Kani – attore sudafricano